Miroslav Graclík (* 24. prosince 1967 Velké Karlovice) je český novinář, spisovatel a producent.

Produkce 
Vyprodukoval přes sto alb (CD, MC) od hereckých portrétů, přes taneční muziku až po pohádky, které i dramatizoval.

Mluvené slovo: Vladimír Menšík (Skrytým Mikrofonem), O Menšíkovi, Stella Zázvorková (Kruh života), Vlastimil Brodský (Prohrané slzy), Jiřina Jirásková (Rozum v srdci), Miroslav Horníček (O smíchu), Iva Janžurová (Přinucená lehkost), Josef Vinklář (Života náhody), Jiří Lábus (Nevyslovené monology), Naďa Konvalinková (Rozpuštěné bolesti), Ondřej Suchý (Na cestách s Františkem Nepilem), Věra Galatíková (Usebraná láska), Jan Kačer (Na pokraji krásy), Miroslav Donutil (Pouto odříkání), Blanka Bohdanová (Nesmířená touha), P. Jan Bobčík (Proč věřit v Boha, když..., To je gól!), Mons. Jan Graubner (Povídání o církvi), Mons. Jan Hrdlička (Pane, nauč nás modlit se!), Jiřina Švorcová (Naše sny, Audiovzpomínky)

Pohádky: Nejkrásnější pohádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (byly přeloženy do slovenštiny a vyšly na albech Najkrajšie rozprávky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Marián Labuda – Rozprávky 1, 2, 3), Pohádky Karla Jaromíra Erbena 1, 2, Pohádky z kouzelné mošny 3 ….

Hudba: Josef Zíma (Dneska nepůjdeme spát), Karel Gult & Josef Oplt (Tvé jméno sladce zní), Bedřich Čuba (Rozmary lásky), Lenka Kořínková (Demo Austrálie 1983-1989), Jiří Helekal (Co jsem dělal, jak jsem žil, Zlatá Trampská oáza), Wizard (Co se děje se?!), Roland Santé (The Mystic Town, Music From Heaven, Naše štěstí), Robert N. (Anděl, Ty jsi nejlepší, Zrcadlo, The Best Of, Duety), NewTrio (Lásku nehledej, Moji lásku můžeš znát, To se oslaví), Nancy & Robert (Molo), Michaela Valchářová (Ty jsi jediný Bůh), Eva Hurychová (Kdo to vzdává, nevyhrává, Souhvězdí lásky) ….

Samplery – výběry: Mamince k svátku, To nejlepší z dechovky 1, 2, Staropražské písničky, Písničky, které šlapou, Šílená láska, Lásko, buď má, Dávno tě znám, S tebou mě baví žít, Chtěl bych tvou lásku, Pojď ke mně blíž, Proč nemůžu tě znát, Vánoční tajemství, Nové písničky pejska a kočičky 1, 2, 3 ….

DVD: NewTrio (To se oslaví)

Vinylové desky:

LP: Eva Hurychová - Chybička se vloudí, Robert N. - Hej, pane diskžokej

SP: Tanja & Robert N. - Nebezpečná hra / Obyčejnej svět, Nové písničky pejska a kočičky 1

Audioknihy:

CD: Nové příběhy pejska a kočičky 1, 2, 3

CD-mp3: Jiřina Švorcová osobně

LP: Nové příběhy pejska a kočičky 1

Knihy 
 1999: Slavičí osudy, Fermata, 
 2000: Slavičí osudy 2, Alpress, 
 2000: Honza Musil - Rozepsaný příběh, Alpress, 
 2001: Kulturní toulky Valašskem, Alpress, 
 2008: Iveta Bartošová - Odhalená pravda, XYZ, 
 2008: Marika Gombitová - Marika, XYZ, 
 2008: Marika Gombitová - Marika, slovenská verze, XYZ, 
 2009: Dagmar Patrasová - Fenomén Dáda, Jota, 
 2010: Marie Rottrová - Život plný not, XYZ, 
 2010: Z očí do očí, XYZ, 
 2010: Jiřina Švorcová - Osobně: Zpověď Ženy za pultem, XYZ, 
 2010: Petr Novák - Klaunova zpověď, XYZ, 
 2011: HVĚZDY POPU které jsme milovali 1, Nakladatelství Petr Prchal, 
 2011: Jiřina Švorcová - Poslední role života, XYZ, 
 2012: HVĚZDY POPU které jsme milovali 2, Nakladatelství Petr Prchal, 
 2012: Zlatá '80 – s Petrem Hannigem na MAXIMUM, XYZ, 
 2013: Dagmar Havlová, XYZ, 
 2014: Žena za pultem, Nakladatelství Omega, 
 2014: Iveta Bartošová - Tichá píseň, XYZ, 
 2014: Tři oříšky pro Popelku, Nakladatelství Omega, 
 2014: Třicet případů majora Zemana, Nakladatelství Omega, 
 2014: Hana Hegerová - Lásko prokletá, Nakladatelství Malý princ, 
 2014: Hvězdy stříbrného plátna, Nakladatelství Omega, 
 2015: Chalupáři, Nakladatelství Omega, 
 2015: Osudy hvězd stříbrného plátna, Nakladatelství Omega, 
 2016: Lída Baarová stále fascinuje, Nakladatelství MV knihy, 
 2016: Hvězdy československého popu 1, Empresa Media, 
 2016: Karel Gott - Solitér, Nakladatelství MV knihy, 
 2016: Marika Gombitová - Úlomky spomienok, Nakladatelství Ikar, 
 2016: Marika Gombitová - Úlomky vzpomínek, Nakladatelství Ikar, 
 2017: Hana Zagorová - Zagorka, Nakladatelství MV knihy, 
 2018: Nové příběhy pejska a kočičky, Nakladatelství MV knihy, 
 2018: Svatava Bartošová: Má dcera Iveta, Nakladatelství MV knihy, 
 2019: Josef Větrovec - Větrák, Nakladatelství MV knihy, 
 2021: Hana Hegerová - Královna šansonu, Nakladatelství MV knihy, 
 2021: Trochu jiné rozhovory, Nakladatelství MV knihy,

Reference

Externí odkazy 
 
 Osobní stránky
 

Čeští spisovatelé 20. století
Žijící lidé
Muži
Čeští spisovatelé 21. století